Sâncel se poate referi la:
 Sâncel, Alba, reședința comunei cu același nume
 Sâncel, Harghita.